Songo significado persona hace referencia a varios artículos:

Que es como Enrique Colindres, da cara de buena gente pero no es verdad

Cultura
 Songo, ritmo musical cubano

Geografía
Songo, ciudad de Mozambique